Nemez steht für:

 Nemez (Film)
 in dieser und anderen Schreibweisen die slawische Bezeichnung für die Deutschen, siehe: Deutsch in anderen Sprachen

Siehe auch:
 Nemec
 Nemetz